Međuopćinska liga Split - Makarska  u sezoni 1981./82. predstavlja ligu 5. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a ligu je osvojio Val iz Kaštel Starog.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 
p - prekinuta utakmica

 
 Izvori:

Povezani članci 
 Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split 1981./82.
 Dalmatinska nogometna liga 1981./82.
 Međuopćinska liga Zadar-Šibenik 1981./82.

Vanjske poveznice

Izvori 

1981-82
1981-82
MOL Split